Paul Elvinger (1907-1982), avocat et homme politique luxembourgeois ;
 Joëlle Elvinger (1980-), avocate et femme politique luxembourgeoise.